Plusieurs stades de baseball, aux États-Unis, partagent le nom de BB&T Ballpark. On compte parmi ceux-ci :
 le BB&T Ballpark de Charlotte, en Caroline du Nord, domicile des Knights de Charlotte ;
 le BB&T Ballpark de Winston-Salem, en Caroline du Nord, domicile du Dash de Winston-Salem.

Voir aussi 
 BB&T, banque américaine basée à  Winston-Salem, en Caroline du Nord ;
 BB&T Center, salle omnisports de Sunrise, banlieue de Fort Lauderdale, en Floride ;
 BB&T Field, stade de football américain de Winston-Salem, en Caroline du Nord.